Receptor limfocytów T
 Naprawa sprzężona z transkrypcją
 Tenis Club Român București